Phường 16 (Quận 11)
Phường 16 (Quận 4)
Phường 16 (Gò Vấp)
Phường 16 (Quận 8)